KKS / MZKS Polonia Piła – wielosekcyjny klub sportowy
 Polonia Piła (piłka nożna)
 Polonia Piła (żużel)
 TS Polonia Piła – klub żużlowy
 PKŻ Polonia Piła – klub żużlowy
 KS Speedway – Polonia Piła – klub żużlowy
 KŻ Polonia Piła – klub żużlowy
 ŻKS Polonia Piła – klub żużlowy